Сезон 2011 года — 16-й в новой истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 14-й сезон подряд в высшем дивизионе Чемпионата Беларуси.

Команда начала сезон с выступления в 1/16 финала Плей-офф Лиги Европы УЕФА против французского ПСЖ. Оба матча завершились вничью, однако за счёт голов в гостях в следующий раунд вышли французы.

Сезон на внутренней арене клуб начал с победы в Суперкубке Беларуси над жодинским «Торпедо-БелАЗ».

Летом 2011 года клуб в 13-й раз в истории стартовал в еврокубках, в том числе — в 7-й раз в Лиге Чемпионов УЕФА, где вышел в групповой турнир.

23 октября 2011 года БАТЭ в восьмой раз стал победителем Чемпионата Беларуси, что стало рекордом.

Состав команды

Тренерский штаб

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Adidas. Титульным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является белорусская страховая компания «Белгосстрах».

В начале сезона команда использовала форму прошлогоднего дизайна. Основной комплект: жёлтые майки и трусы, с синими полосами и вставкой на груди, дополнительный — синий с жёлтыми элементами.

К старту в Лиге чемпионов клуб получил форму нового дизайна. Цвета остались те же, исчезли цветные вставки, на майках появились полосы основного цвета, но более яркие. Сначала на майках и трусах имелись элементы белого цвета, но позже на основном комплекте они стали синими, а на резервном наоборот — жёлтыми.

Ключевые даты 
 17 февраля: Первым официальным матчем сезона для БАТЭ стала встреча 1/16 финала Плей-офф Лиги Европы УЕФА против французского ПСЖ. Матч закончился вничью 2:2, у борисовчан отличились бразилец Ренан Брессан и новичок команды Михаил Гордейчук.
 24 февраля: Ответный матч против ПСЖ, состоявшийся на парижском стадионе «Парк де Пренс», завершился вничью 0:0. На этом БАТЭ закончил своё выступление в Лиге Европы.
 27 февраля: Обыграв в матче за Суперкубок Беларуси жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счётом 3:0, БАТЭ во второй раз стал обладателем трофея.
 25 мая: В матче 12-го тура Чемпионата Беларуси против гродненского «Немана» (3:0) Александр Гутор 20-й раз в Высшей лиге сыграл «на ноль».
 24 июня: После проигрыша минскому «Динамо» (0:2) в матче 15 тура, прервалась беспроигрышная выездная серия БАТЭ, составившая 30 матчей — рекорд чемпионатов.
 3 июля: В матче 16-го тура против брестского «Динамо» (2:0) капитан БАТЭ Дмитрий Лихтарович стал рекордсменом клуба по матчам в Высшей лиге Чемпионата Беларуси — 224 игры.
 13 июля: Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против североирландского «Линфилда» (1:1) стал для БАТЭ 75-м, сыгранным в еврокубках, пропущенный гол — 100-м. Дмитрии Лихтарович сыграл свой 70-й матч в еврокубках (в составе БАТЭ — 60-й).
 19 июля: Обыграв в ответном поединке «Линфилд» (2:0), борисовчане вышли в 3-й раунд Лиги чемпионов 2011/12. У БАТЭ отличились Нехайчик и Павлов.
 22 июля: В 1/16 финала Кубка Беларуси 2011/12 борисовчане со счётом 7:0 обыграли ФК Городея.
 18 августа: Защитник БАТЭ Игорь Шитов подписал контракт с московским «Динамо».
 24 августа: Обыграв в ответном матче раунда Плей-офф Лиги чемпионов австрийский «Штурм» (2:0), БАТЭ во второй раз в своей истории вышел в Групповой раунд турнира.
 31 августа: Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик перешёл в московское «Динамо». В тот же день контракт с БАТЭ подписал известный сербский нападающий Матея Кежман.
 23 октября: Победив в матче 29-го тура жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счётом 4:2, БАТЭ досрочно, за 4 тура до конца, обеспечил себе золотые медали Чемпионата Беларуси.
 1 ноября: Благодаря голу Ренана Брессана с пенальти БАТЭ сыграл вничью 1:1 с Чемпионом Италии «Миланом».
 8 ноября: Матч 31-го тура против гродненского «Немана» (1:0) стал для БАТЭ 400-м в высшей лиге Чемпионата Беларуси.

Предсезонные и товарищеские матчи

Лига Европы УЕФА 
См. также: Лига Европы УЕФА 2010/2011 
Плей-офф. 1/16 финала

Первыми официальными матчами в 2011 году для команды стали встречи 1/16 финала Плей-офф Лиги Европы УЕФА с французским клубом Пари Сен-Жермен. БАТЭ стал первым в истории белорусским клубом, сыгравшим на этой стадии турнира.

Первая встреча, состоявшаяся в 12-градусный мороз на минском стадионе «Динамо», завершилась вничью. Голы у БАТЭ забили бразилец Ренан Брессана и новичок команды Михаил Гордейчук. Однако, французы усилиями Мевлюта Эрдинча и Пеги Люйиндюла дважды сравнивали счёт.

Ответный матч прошёл на парижском «Парк де Пренс» и завершился вничью 0:0. Таким образом, ПСЖ вышел в 1/8 финала Лиги Европы по правилу выездного гола.

 Пари Сен-Жермен вышел в 1/8 финала по правилу выездного гола.

Суперкубок Беларуси 
См. также: Суперкубок Беларуси 2011

Первым трофеем сезона 2011 года для борисовского клуба стал Суперкубок Белоруссии. В матче за его обладание БАТЭ переиграл жодинское «Торпедо»-БелАЗ со счётом 3:0 и второй год подряд стал обладателем приза.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2011

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи 
Первый круг

Второй круг

Третий круг

Хозяева в матчах третьего круга были определены в результате жеребьевки.

Турнирная таблица 
Итоговое положение.

Кубок Беларуси 2011/12 
См. также: Кубок Беларуси 2011/12

БАТЭ стартовал со стадии 1/16 финала. Соперником борисовчан стал представитель первой лиги — футбольный клуб «Городея». В единственном матче, состоявшемся в Городее, борисовчане переиграли оппонентов с крупным счётом — 7:0. Хет-триком отметился Родионов, впервые сыгравший в стартовом составе после травмы, дубль на счету Скавыша, ещё по разу отличились Рудик и дебютант Алексиян.

1/16 финала

В 1/8 финала, как и год назад, БАТЭ встретился с брестским Динамо и опять уступил, закончив выступление в турнире.

1/8 финала

Лига чемпионов УЕФА 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2011/12

Квалификация 
Второй квалификационный раунд

В турнире Лиги чемпионов БАТЭ стартовал со второго квалификационного раунда, в котором его соперником стал клуб «Линфилд» из Белфаста — 50-кратный чемпион Северной Ирландии.

В первом матче на стадионе «Уиндзор Парк» была зафиксирована ничья: на быстрый гол хозяев, борисовчане ответили точным ударом Брессана с пенальти. В ответном поединке БАТЭ выиграл со счётом 2:0: отличились Нехайчик и Павлов.

Третий квалификационный раунд

В третьем квалификационном раунде соперником БАТЭ стал лидер литовского футбола — клуб «Экранас» из Паневежиса. Первый матч в Паневежисе завершился нулевой ничьей. На своём стадионе БАТЭ выиграл — 3:1 (Родионов, Брессан и Гордейчук) и вышел в плей-офф турнира.

Плей-офф

В плей-офф за попадание в групповой этап Лиги Чемпионов соперником БАТЭ стал австрийский «Штурм». В третий раз подряд борисовчане первый матч завершили вничью 1:1. Матч состоялся на минском стадионе «Динамо», у БАТЭ отличился сербский защитник Симич.

В ответном матче в Граце благодаря точным ударам Александра Володько и Марко Симича БАТЭ одержал победу со счётом 2:0 и обеспечил себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов.

Групповой этап 
''См. также: Лига чемпионов УЕФА 2011/2012. Групповой этап

Жеребьёвка матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялась 25 августа 2011 года. БАТЭ попал в группу «H» вместе с испанской «Барселоной», итальянским «Миланом» и чешской «Викторией».

Матчи

Группа «H». Итоговое положение

Статистика выступлений игроков

Игры, голы и карточки 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака «+» указаны выходы на замену.В графе «Голы» для вратарей указаны пропущенные голы.

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.

Общая статистика 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания 

2011
БАТЭ